Niemcy:
 Alt-Mariendorf – ulica w Berlinie
 Alt-Mariendorf – stacja metra w Berlinie

Zobacz też:
 Mariendorf